GBB ist Abkürzung von:
 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop
Genossenschaftsbank Berlin
Geschäftsbereich Bahnbus
Grand Beatbox Battle

GbB steht für: 
Giessbachbahn

Abkürzung